«Чужи́е» () — научно-фантастический боевик Джеймса Кэмерона с Сигурни Уивер в главной роли. Сиквел хоррора «Чужой», второй фильм франшизы о Чужих. После нападения ксеноморфа на корабль «Ностромо» офицер Эллен Рипли провела в состоянии гиперсна 57 лет, после которых спасатели нашли её капсулу. Планета, на которой экипаж «Ностромо» впервые столкнулся с чудовищем, была колонизирована и связь с ней прервалась. Рипли отправляется на планету вместе с отрядом морпехов.

Несмотря на кассовый успех оригинала, на создание сиквела ушли годы. Работа над картиной откладывалась из-за судебного иска, отсутствия желания со стороны 20th Century Fox и неоднократных перестановок в руководстве. В 1983 году Кэмерон был приглашён в качестве сценариста. Проект вновь зашёл в тупик, пока новый руководитель Fox Лоуренс Гордон не дал сиквелу зелёный свет. Благодаря успеху в работе над «Терминатором» Кэмерон стал режиссёром «Чужих». Бюджет фильма составил 18,5 миллионов долларов. В сентябре 1985 года начались съёмки, в ходе которых у Кэмерона возник конфликт с британской съёмочной группой в . Музыку к фильму написал Джеймс Хорнер. Проблемы в съёмках также повлияли на Хорнера, у которого было мало времени на запись музыки.

Сюжет 
Спасательный челнок «Нарцисс» с погружённой в анабиоз Эллен Рипли сбивается с курса и попадает на замкнутую орбиту, где только спустя 57 лет её подбирает поисковая команда. Компания «Вэйланд-Ютани» устраивает разбирательство о судьбе космического тягача «Ностромо» и гибели экипажа от Чужого. Но, очевидно, тогдашнее отклонение «Ностромо» от курса было засекречено и нынешнее руководство об этом ничего не знает. Председатель комиссии отказывается принимать доводы Рипли и закрывает дело. Рипли обвиняют в превышении должностных обязанностей и приостанавливают её лицензию офицера безопасности на неопределённый срок. На вопрос Рипли, почему бы не послать на планету LV-426 в системе ζ-2 (Дзета Сетки) созвездия Сетки экспедицию, чтобы проверить её показания, руководство компании шокирует её, заявляя, что в этом нет необходимости: на Ахероне (нынешнее название LV-426) уже 20 лет существует рабочая колония «Надежда Хадли» из 60-70 семей, чьи жители, по их словам, не сталкивались ни с какими существами.

Спустя месяц к Рипли, которая живёт на орбитальной станции «Гэйтуэй», работая оператором погрузчика, приходят один из руководителей компании Картер Бёрк и лейтенант Горман, которые сообщают, что с «Надеждой Хадли» потеряна связь. Они предлагают Рипли отправиться на планету в качестве консультанта вместе с отрядом морской пехоты для выяснения причин. Если она согласится, то компания восстановит Рипли в звании офицера. Рипли отказывается, поскольку уверена, что компания хочет заполучить Чужого для исследований. Однако после небольшого раздумья она, страдающая от ночных кошмаров и осознающая, что ей нечего терять, соглашается, взяв слово с Бёрка, что компания не будет стараться заполучить Чужого. Оказавшись на борту военного корабля «Сулако», Рипли рассказывает морпехам о чрезвычайной опасности Чужого, но закалённые в боях солдаты лишь посмеиваются над ней.

После прибытия к Ахерону «Сулако» остаётся на орбите, морпехи спускаются вниз на челноке. Горман признаётся что его опыт ограничивается симулятором и всего одним боевым вылетом. Челнок облетает здание колонии, людей нигде не видно. Морпехи заходят внутрь и находят повсюду следы борьбы, баррикады и огромные дыры от кислоты в перекрытиях. В лаборатории колонии они находят колбы с Лицехватами, два из которых ещё живы. Судя по записям в журнале, Лицехватов пытались удалить до того, как они успели отложить эмбрионы в людей, но жертвы скончались во время операций. Десантники находят маленькую девочку Ребекку Джорден по прозвищу Ньют, которая всё это время пряталась в вентиляции. Десантникам удаётся засечь сигналы личных датчиков колонистов, которые находятся в одном из подземных помещений ядерного реактора, питающего атмосферный процессор. Отряд заходит в помещение и видят перестроенные Чужими стены коридоров. Рипли замечает, что помещение с колонистами находится под главными охладителями реактора и любая перестрелка может привести к повреждению системы охлаждения, что в свою очередь вызовет термоядерный взрыв процессора. Сидящий в БТР Горман даёт приказ всем сдать боеприпасы. Пулемётчики Дрейк и Васкес, сдав батареи от своих пулемётов, тайком подключают запасные, а капрал Хикс достаёт дробовик.

Морпехи оказываются в улье Чужих, где видят множество трупов с разорванными грудными клетками, приклеенных слизью к стенам. Одна женщина оказывается ещё живой и просит десантников убить её. Не осознавая ситуацию, те пытаются её освободить, но из её груди вырывается родившийся Грудолом, и его сжигают. Воины-Чужие внезапно атакуют десантников со всех сторон. Пулемётчики, игнорируя приказ командира, открывают огонь. Видя, что запаниковавший Горман не способен командовать, Рипли садится за руль БТР и мчится на помощь. Забрав выживших бойцов, Рипли вывозит их из комплекса, БТР наезжает на Чужого и ломает ось. Поскольку Горман без сознания (ему на голову упал ящик), его место по старшинству занимает капрал Хикс. Он соглашается с планом Рипли: подняться на «Сулако» и уничтожить колонию ядерным зарядом с орбиты. Бёрк возражает, ссылаясь на дороговизну постройки и перспективы исследования Чужих, но его никто не слушает. Хикс вызывает челнок, ожидающий на удалении от колонии, но проникший на борт Чужой убивает обоих пилотов челнока и тот разбивается о здание процессора.

Собрав остатки снаряжения, выжившие решают укрепиться на командном посту в центре управления, восстановить баррикады колонистов и ждать помощи. В какой-то момент у них заходит разговор о том, что если Чужие вылезают из людей, в которых отложили личинки Лицехваты, то откуда же взялись яйца с самими Лицехватами? Рипли приказывает Бишопу уничтожить живых Лицехватов в лаборатории, но Бишоп ссылается на приказ Бёрка сохранить образцы до прибытия на Землю. Тогда Рипли вызывает Бёрка на разговор и тот признаётся ей, что хочет тайком доставить Лицехватов на Землю для исследований. В ответ Рипли сообщает ему, что она нашла журнал руководства колонии, из которого выяснила, что это Бёрк отправил в колонию полученные от неё координаты инопланетного корабля, где команда «Ностромо» нашла яйца Чужих, что обрекло колонистов на гибель. Рипли обещает Бёрку трибунал по прибытии на Землю. Бишоп замечает аварийный выброс пара из реактора, и сообщает что через несколько часов реактор взорвётся, ввиду повреждения системы охлаждения. Он вызывается добраться до орбитальной антенны и вызвать дистанционно второй челнок с «Сулако».

Рипли и Ньют засыпают в медлаборатории. Проснувшись, Рипли обнаруживает, что её оружие вынесено из комнаты, дверь заблокирована, а два живых Лицехвата выпущены из своих колб. Рипли удаётся задействовать систему пожарной тревоги, благодаря чему подоспевшие десантники успевают уничтожить Лицехватов. Рипли рассказывает о чудовищном плане Бёрка: Рипли и Ньют доставили бы на Землю образцы для исследований внутри себя. В гиперсне обменные процессы человека замедляются, и Чужой не успел бы созреть к прибытию на Землю. Остальных пассажиров Бёрк бы уничтожил, выведя из строя капсулы криосна. Десантники решают расстрелять Бёрка, но в этот момент освещение отключается, а датчики движения засекают перемещение Чужих внутри комплекса. Обнаруживает, что Чужие обошли все баррикады, проникнув в потолочное пространство. Чужие врываются в помещение, солдаты с боем отходят. Бёрк устремляется вперёд и закрывает двери перед десантниками, но попадает прямо в лапы к Чужому. Ньют показывает дорогу через вентиляционные каналы, отряд отходит, отстреливаясь на каждом шагу. Васкес, отступая последней, исчерпывает боезапас и получает ранение от хлынувшей кислоты Чужого. Горман бросается ей на помощь, но Чужие окружают его, и тогда он подрывает гранатой себя вместе с Васкес и чудовищами. Взрывная волна сбивает с ног Ньют, и она падает на нижний этаж комплекса. Хикс и Рипли спускаются за ней, но их опережает Чужой, унёсший девочку. Рипли помогает раненому Хиксу дойти до челнока, который Бишоп успел вызвать с «Сулако». Она приказывает андроиду лететь к атмосферному процессору, вооружается и спускается в улей.

По датчику слежения, который она надела на Ньют раньше, Рипли находит девочку, в последний момент уничтожая напавших на неё Лицехватов. Рипли попадает в зал Королевы-Матки Чужих, которая и откладывает яйца. Отступая, Рипли выпускает струю огня в воздух, а затем направляет ствол огнемёта на яйца. Королева понимает угрозу Рипли и приказывает своим воинам отойти. Яйца начинают раскрываться, и потерявшая контроль Рипли сжигает их из огнемёта, а затем из подствольного гранатомёта взрывает яйцеклад Королевы. Королева отрывается от яйцеклада и бросается в погоню за Рипли. Бишоп успевает забрать Рипли и Ньют, челнок едва успевает уйти от взрыва. В ангаре «Сулако» Бишоп сообщает, что вкатил Хиксу успокоительное. Королева Чужих, спрятавшаяся в нише шасси, разрывает Бишопа пополам и бросается за Ньют. Рипли, используя робота-погрузчика, вступает в бой с чудовищем и выбрасывает его в космос, открыв шлюз. Бишоп хватается за решётку и ловит Ньют, удерживая её от падения в космическое пространство.

Рипли направляет «Сулако» на Землю. Она и Ньют погружаются в криосон.

Актёры 

Основной состав

Вырезанные сцены

Создание

Сценарий 

После кассового успеха «Чужого» компания Brandywine Productions начала обсуждать планы на сиквел. Тем не менее, на создание сиквела потребовалось семь лет. Президент 20th Century Fox  поддержал идею снять «Чужого II», но Лэдд покинул компанию и основал , а ему на смену пришёл Норман Леви. По словам Дэвида Гайлера, одного из основателей Brandywine, Леви считал идею сиквела «катастрофой». Сам Леви опроверг слова Гайлера и заявил, что хотел снять «Чужого II», но беспокоился насчёт бюджета. Работа над сиквелом была приостановлена, когда Гайлер и его коллеги из Brandywine Уолтер Хилл и Гордон Кэролл подали в суд на Fox за невыплаченную прибыль от «Чужого». Fox воспользовалась методами Голливудской бухгалтерии и объявила, что «Чужой» понёс финансовые потери, несмотря на то, что картина заработала свыше 100 миллионов долларов при бюджете в 9-11 миллионов. По утверждению студии, «Чужой» стал кассовым провалом. Иск Brandywine был улажен весной 1983 года. Fox договорилась профинансировать производство «Чужого II», но не заниматься дистрибуцией.

В руководстве Fox произошли кадровые перестановки. Новый президент студии  поддержал идею снять сиквел, но другие руководители отнеслись к ней уклончиво. Летом 1983 года руководитель отдела разработки Ларри Уилсон приступил к поискам сценариста. Он наткнулся на сценарий научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Терминатор» и показал его Гайлеру. Осенью 1983 года Кэмерон написал 42-страничный черновик сценария к «Чужому II» за три дня. Мнения руководства насчёт сценария разделились. Один из продюсеров был недоволен тем, что в сценарии было множество элементов хоррора и отсутствовало развитие персонажей. Переговоры по продаже прав на сиквел создателям франшизы «Рэмбо» Марио Кассару и Эндрю Дж. Вайне провалились, а работа над картиной вновь зашла в тупик.
В июле 1984 года Лоуренс Гордон сменил Уайзена на посту руководителя Fox. Среди проектов, которые находились у студии в стадии разработки, был «Чужой II». Гордон удивился, что никто из руководства не взялся за реализацию проекта. Съёмки «Терминатора» были отложены на девять месяцев, так как Арнольд Щварценеггер был вовлечён в съемки «Конана-разрушителя». У Кэмерона появилось свободное окно в графике и он подготовил 90-страничный сценарий. При написании Кэмерон позаимствовал идеи из нереализованного сюжета под названием «Мать», повествующего о схватке королевы Чужих с погрузчиком-экзоскелетом. Сценарий произвёл впечатление на руководство Fox, а Кэмерон выразил желание стать режиссёром. В феврале 1985 года он прислал завершённый сценарий руководству Fox за несколько часов до забастовки голливудских сценаристов. Продюсерам понравился сценарий, но они испытывали опасения вокруг бюджета. Fox оценивала бюджет в 35 миллионов долларов, но Хёрд настаивала на 15,5 миллионах. Председатель Fox Барри Дилер предложил 12 миллионов, но Кэмерон и Хёрд отказались и покинули проект. Гордон переговорил с Дилером, заставив Кэмерона и Хёрд вернуться, и дал проекту зелёный свет. Название «Чужие» () произошло от того, как Кэмерон во время питчинг-встречи написал на доске слово «Чужой» () и добавил суффикс «$».

Кэмерон впервые увидел фильм «Чужой», когда подрабатывал водителем грузовика. Режиссёр не понимал, зачем оригиналу нужен был сиквел. По его мнению, первый фильм получился идеальным, а второму было бы трудно воссоздать бурю эмоций и новизну оригинала. Кэмерон и Хёрд предложили объединить элементы хоррора «Чужого» с экшном «Терминатора». Кэмерон охарактеризовал первый фильм как «особняк с привидениями», а второй сравнил с «американскими горками». Кроме того, Кэмерон всегда мечтал снять фильм про пехотинцев в космосе.

Подбор актёров 

Сигурни Уивер неоднократно отказывалась от съёмок. Но, прочитав сценарий Кэмерона, актриса проявила интерес к сиквелу. Кэмерон и Хёрд хотели вернуть Уивер к съёмкам. Но руководство Fox им отказало, так как продюсеры не хотели платить актрисе большой гонорар. Студия считала, что может подорвать позицию в переговорах с агентом Уивер. Переговоры между Уивер и Fox затянулись. Кэмерон и Хёрд позвонили агенту Шварценеггера и сказали, что вычеркнут Рипли из сценария. При этом Кэмерон знал, что агент сообщит об этом агенту Уивер. Вскоре контракт актрисы был подписан. Уивер заплатили 1 миллион долларов и процент от кассовых сборов, самый высокий гонорар в её карьере на тот момент.

На роль Ньют искали неизвестную актрису. Кэрри Хенн была замечена кастинг-агентами в её школе в Лейкенхите в Англии. Несмотря на то, что у Хенн не было актёрского опыта, Кэмерон говорил, что у неё было прекрасное лицо и выразительные глаза. Продюсер Уолтер Хилл предложил Кэмерону взять на роль Хикса своего близкого друга Джеймса Ремара. Но через неделю после старта съёмок Ремар был отстранён якобы из-за неотложных семейных дел или творческих разногласий с Кэмероном. Позже актёр признался, что был отстранён от съёмок после ареста за хранение наркотиков. Вместо Ремара Хёрд предложила роль Майклу Бину. Также рассматривалась кандидатура Стивена Лэнга. Билл Пэкстон получил роль Хадсона после того, как продюсеры были впечатлены его ролью в комедии «Ох уж эта наука!». Лэнс Хенриксен предложил использовать для Бишопа контактные линзы, но Кэмерон отверг идею, так как, по мнению режиссёра, Бишоп выглядел бы страшнее Чужих. Бин, Пакстон и Хенриксен работали с Кэмероном на съёмках «Терминатора». «Чужие» стали первой крупной ролью Пола Райзера в кино после небольших ролей в таких фильмах, как «Полицейский из Беверли-Хиллз».

Среди актёров морпехов были британцы и американцы. Вместе они проходили трёхнедельный курс интенсивной подготовки в рядах Британской особой воздушной службы. Ветеран войны во Вьетнаме Эл Мэттьюс занимался армейской подготовкой актёров, учил их не направлять оружие на людей, так как холостые патроны могли быть опасными. Тренировка помогла актёрам развить дух товарищества. Уивер, Райзер и Хоуп не участвовали, так как Кэмерон хотел, чтобы их герои вместе с морпехами отнеслись друг к другу скептически. После того, как Бин был утверждён на роль, он пропустил тренировку, из-за которой не смог усовершенствовать наряд морпеха, в отличие от других актёров, и надел костюм Ремара. Кэмерон придумал предысторию для каждого морпеха и попросил актёров прочитать роман «Звёздный десант».

Рядовой Васкес стал дебютной ролью Дженетт Голдстин в художественном кино. Она была безработной актрисой и ходила в спортзал. По просьбе Кэмерона Голдстин набрала  для роли. Голдстин носила тёмные контактные линзы, и её кожу покрасили в более тёмный цвет, чтобы актриса выглядела как латиноамериканка. Чтобы воссоздать манеру поведения и акцент, Голдстин смотрела интервью с бандами. Рикко Росс был прикреплён к проекту «Цельнометаллическая оболочка», съёмочный график которого на неделю совпал с «Чужими». Росс беспокоился, что фильмы Кубрика постоянно выходили за рамки расписания, и вместо этого выбрал «Чужих». Чтобы получить роль, Марк Ролстон наврал создателям «Чужих», сказав им, что он снялся вместе с Аль Пачино в «Революции». Изначально Уильям Хоуп должен был сыграть Хадсона, но Кэмерон и Хёрд решили испробовать другой подход к персонажу.

Синтия Дейл Скотт была начинающей певицей, когда её взяли на роль.  расстроилась из-за того, что ей пришлось побрить голову для роли. Вскоре она собиралась выйти замуж и попросила создателей фильма купить ей длинный светлый парик, но она так и не стала его носить.  был скорее каскадёром, чем актёром. «Чужие» стали первой ролью Дэниела Кэша в кино. Он предложил Кэмерону подарить своё пальто, если режиссёр даст ему роль. Кроме того, Кэш прослушивался на роль Хадсона. Во время съёмок актёры останавливались в гостинице Holiday Inn в Беркшире. «Боже, мы отлично провели время. Мы все очень крепко держались вместе. Именно там я впервые встретил Лэнса Хенриксена, от которого я был без ума. Эл Мэттьюс был человеком с добрым духом и отличным голосом. И остальные британцы вроде каскадёра Тревора Стидмана, который хватал меня за бицепс и говорил: „Батюшки, сколько много мяса внутри этого кошачьего достоинства!“», — вспоминал Пэкстон.

Съёмки 

Производство картины началось 30 сентября 1985 года и потребовало 75 съёмочных дней. Бюджет составил 18,5 миллионов долларов, без учёта расходов на печать копий фильма и рекламу. Съёмки в основном проходили в павильонах студии  в Англии. Джеймс Реман случайно проделал дыру в декорациях фильма Фрэнка Оза «Магазинчик ужасов», съёмки которого велись в соседнем павильоне.

Съёмки проводились бурно. Канадец Джеймс Кэмерон не был знаком с традицией британской киноиндустрии пить чай всей съёмочной группой каждый будний день в течение часа. Кэмерон был недоволен тем, что команда теряла время. Съёмочная группа считала, что Кэмерон неопытный режиссёр, а Хёрд получила свою работу лишь потому, что была его партнёршей. Оператор  хотел отснять гнездо Чужих при ярком освещении, но Кэмерон уволил его и заменил Адрианом Биддлом. Также Кэмерон уволил первого ассистента режиссёра Дерека Крэкнелла, что вынудило съёмочную команду Pinewood отказаться продолжать съёмки в знак протеста.

Гнездо Чужих снималось внутри заброшенной  в Лондоне. После окончания съёмок декорации были оставлены, а потом использованы для кинокомикса «Бэтмен». Когда снималась посадка десантного челнока «Сулако» на планете Ахерон, корабль трясся и его потолок рухнул на актёров и съёмочную группу. Никто не пострадал, но остатки декораций ударили Кэмерона по голове. Чтобы сэкономить бюджет, Хёрд заставила Кэмерона заплатить за первую сцену, в которой лазер вскрывает капсулу Рипли для гиперсна. По словам Хенриксена, Пэкстон не знал, что снимется в сцене трюка с ножом. Когда сцену переснимали, Хенриксен случайно задел ножом мизинец Пэкстона.

Иногда актёры импровизировали. Фраза Уивер «Отойди от неё, мерзкая тварь!» была отснята одним дублем из-за плотного графика съёмок. Фраза «Игра окончена, чувак!» возникла, когда Пэкстон придумал для Хадсона предысторию, в которой он играл в видеоигры и симуляторы. Хенн было трудно испугаться ксеноморфов, поэтому ей пришлось притвориться, что за ней гонится собака. В перерывах между съёмками некоторые актёры, в частности Уивер и Пэкстон, проводили время с Хенн, занимаясь раскрасками и лепкой из глины. Большую часть свободного времени Бин проводил вместе с Пэкстоном. Уивер дарила каждому актёру букет цветов в тот день, когда снималась сцена его смерти. Актриса подарила Райзеру букет мёртвых цветов.

Спецэффекты 

Художник Сид Мид нарисовал космический корабль морпехов «Сулако». Изначально он задумал «Сулако» как шар с большим количеством антенн, но Кэмерон хотел более плоскую модель, которая могла бы двигаться мимо камеры без изменений фокусного расстояния. В представлении Мида «Сулако» выглядел как грузовое судно, перевозящее военных. Внешний вид корабля включал в себя серию погрузочных ворот, передвижной кран, двигатель в задней части и два больших орудийных приспособления. Чтобы удвоить количество капсул гиперсна, декораторы использовали зеркала, позволив сэкономить бюджет. Художник  спроектировал интерьеры десантного челнока «Сулако» и бронетранспортёра (БТР) и экстерьеры колонии вместе с транспортными средствами. Макет десантного челнока был изготовлен в натуральную величину. После съёмок первого фильма Fox подарила историку  модель заброшенного корабля ксеноморфов, которую позже использовали для второго фильма.

Орудие морпехов весило от 65 до 70 фунтов (от 29 до 32 кг) и было изготовлено из немецкого зенитного пулемета MG 42, крепления Steadicam и запчастей от мотоцикла. За основу дизайна импульсной винтовки были взяты пистолет-пулемёт Томпсона и помповый дробовик Franchi SPAS-12. Для сцен, в которых Рипли держала Ньют вместе с оружием, была сделана кукла, так как носить пушку вместе с девочкой одновременно было тяжело для Уивер. Голдстин ни разу не носила оружие на съёмках и неправильно держала его при съёмке крупным планом. В итоге её подменила Хёрд. Ядерный взрыв колонии в финале картины был создан с помощью просвеченной лампочкой ваты. Reebok создала специальную обувь, которую Уивер носила в фильме.

Концепт-художник Ханс Руди Гигер, придумавший облик Чужого, не участвовал в создании «Чужих» из-за занятости в хорроре «Полтергейст 2». На смену Гигеру пришёл Стэн Уинстон. Кэмерон также работал художником и придумал костюмы Чужих-воинов, но не стал тратить на их дизайн много времени, а сами костюмы были показаны в фильме лишь на пару секунд. Чужих играли танцоры и каскадёры в лёгких костюмах, которые позволили им быстро передвигаться. Использовалось несколько 8-футовых манекенов для Чужих, которые принимали нечеловеческие позы. Когда ксеноморфов расстреливали и уничтожали, кукол подвешивали и взрывали. Эффект кислотной крови Чужих создавался при помощи тетрахлорида, циклогексиламина, уксусной кислоты и жёлтого красителя. Дизайн королевы Чужих придумал сам Кэмерон. Была сооружена огромная конструкция, внутри которой разместили двух человек. Их покрыли чёрными мусорными пакетами и подвесили на подъёмный кран. Как только конструкцию успешно протестировали, Кэмерон приступил к написанию сцены. Кукла королевы Чужих высотой  была сделана из лёгкого пенопласта.

Музыка 
Джеймс Хорнер познакомился с Кэмероном в 1980 году, когда работал вместе с режиссёром Роджером Корманом над фильмом «Битва за пределами звёзд». «Чужие» были первой совместной работой Хорнера и Кэмерона, которую Хорнер назвал «кошмаром». Композитор прилетел в Лондон и рассчитывал написать музыку за шесть недель. Но Кэмерон до сих пор снимал и монтировал картину, а у Хорнера оставалось лишь три недели на запись партитуры. Композитор предложил продюсерам перенести дату премьеры фильма, чтобы хватило времени на музыку, но ему ответили отказом, а сам Хорнер уже начал писать «Имя розы». Партитура записывалась на студии Эбби-Роуд при участии Лондонского симфонического оркестра. Композиция для кульминационной битвы между Рипли и королевой Чужих была записана за одну ночь.

Кэмерон впервые услышал музыку, когда её исполнял оркестр, и ему она не понравилась. Хотя режиссёр не имел опыта в написании музыки, он быстро переделал её, подобрав звучание синтезаторов из «Терминатора». Кэмерон вырезал лишние фрагменты музыки и заменил их композициями Джерри Голдсмита из «Чужого». Также Кэмерон попросил малоизвестных композиторов заполнить пробелы. Позже режиссёр рассказал в интервью, что музыка была отличной, но она не хорошо сочеталась с фильмом. Звук «инопланетного укуса» Хорнера изначально должен был присутствовать только в сцене с женщиной в коконе. Кэмерону не нравился звук, но в итоге он решил использовать его на протяжении всего фильма. Вырезанные фрагменты музыки Хорнера позже были использованы в боевике «Крепкий орешек».

Критика 
В США «Чужие» получили положительные отзывы. Фильм появился на обложке журнала Time (июль 1986 г.), который назвал его «Самым страшным фильмом лета». Опрос аудитории CinemaScore показал, что кинозрители поставили фильму среднюю оценку «А» по ​​шкале от «A+» до «F». Критики в целом посчитали «Чужих» достойным преемником «Чужой». По мнению рецензентов журналов Variety и The New York Times, сиквел не смог воссоздать новизну оригинала, но «Чужие» компенсировали это спецэффектами, непрерывным потоком острых ощущений и страшными сценами. Varietl заявили, что «Чужие» созданы опытным мастером, подразумевая, что его предшественник был более творческим. Шейла Бенсон назвала «Чужих» ироничным и весёлым фильмом, в котором нет чистого ужаса «Чужой». Бенсон объяснил это избытком пришельцев за прошедшие годы, в частности, научно-фантастического фильма ужасов 1982 года «Нечто» (который, по словам Бенсона, довёл пришельцев до крайности).

По словам Рика Когана, благодаря «Чужим» у научно-фантастических ужасов появился шанс оказаться развлекательным жанром, после многих фильмов про инопланетян, что плохо были восприняты критиками. Дэйв Кер и Ричард Шикель назвали фильм редким случаем, когда продолжение превосходит оригинал. Кер похвалил экшн, как инструмент развития персонажей. Шекль сказал, что «Чужие» эволюционировали из «Чужой», дав Уивер возможность исследовать новую глубину эмоций. Джей Скотт сказал, что талантливый Кэмерон изменил определение фильмов о войне, объединив «Рэмбо» и «Звездные войны». Коган сказал, что Кэмерон ловко и захватывающе передал экшн, но выдвинул некоторые элементы за пределы правдоподобия.

Роджер Эберт назвал второй час фильма «мучительным и непрерывно напряжённым» ужасом, оставившим его эмоционально истощенным и несчастным. Несмотря на превосходный пример режиссёрского творчества, критик не стал уверять, что «Чужие» можно назвать развлекательным фильмом. Деннис Фишер писал для The Hollywood Reporter, что безжалостные экшн сцены и сцены саспенса работали как в «Чужие», так и в «Терминаторе»; Саспенс создавался из-за того, что персонажи последовательно попадали во все более сложные ситуации. Однако, по словам Фишера, Кэмерон ошибочно думал, что слишком длинные сцены создают саспенс. Джин Сискель был более критичен и так описал фильм: «Чрезвычайно жестокая, длительная атака чувств… Некоторые люди хвалят техническое совершенство „Чужих“. Что ж, Эйфелева башня тоже технически впечатляет, но я бы не хотел смотреть два часа как она разваливается на людей». Джей Бояр из издания Orlando Sentinel назвал «Чужих» как «Челюсти 80-х» и одним из самых шокирующих фильмов за последние годы.

Рецензенты единогласно хвалили игру Уивер. Бенсон назвал её «раскалённым добела ядром» фильма, вокруг которого были возведены дерзкий интеллект и глубокий атлетизм «Чужих»; и что Рипли вернулась на планету не из мести, а ради сострадания. По мнению Эберта, игра Уивер вызывает сопереживание, которое скрепило весь фильм. Коган сравнил её с привлекательным образом Джона Рэмбо. Скотт согласился, сказав, что образ Уивер сделан по примеру звёзд боевиков, таких как Сталлоне и Шварценеггер, и она похожа на мужчин-моделей в стиле пин-ап. Он описал её как непревзойдённую героиню приключений, уравновешивающую экшн с женственностью и материнскими инстинктами. Критикуя фильм в целом как «механический» и «раздутый пример формульной готики», Полин Кель похвалила Уивер: «С её великолепными скулами, изумительным телосложением и лёгкостью движений, которые кажется, берут верх над естественным авторитетом и силой актрисы. Её удивительно маленький, напряжённый рот отражает всю тревогу в истории… Уивер придаёт фильму эффект присутствия; без неё это картина категории Б, в которой отсутствуют побочные сюжеты, а персонажи банальные, которые делают фильмы забавным».

Большая часть актёрского состава также получила высокую оценку, особенно Бин, Голдстин, Хенриксен, Хенн и Райзер. Бенсон отметил, что на новых персонажей было потрачено меньше времени, чем в «Чужой». Шикель сказал, что Хенн сыграла свою героиню очаровательно храброй и умной, без жалости к себе. Бенсон похвалил «румынскую, интеллектуальную» музыку Хорнера, но Фишер раскритиковал её за слишком частое заимствование из партитуры Голдсмита и работы Хорнера в фильме «Звездный путь III: В поисках Спока» (1984).

Награды и номинации 
Номинация Сигурни Уивер на премию «Оскар» за «Лучшую женскую роль» стала важным событием, когда Академия уделяла мало внимания научной фантастике.

«Чужие» получили две награды на премии «Оскар» в 1987 году: «Лучший монтаж звуковых эффектов» () и «Лучшие визуальные эффекты» (Роберт Скотак, Стэн Уинстон, Джон Ричардсон, Сюзанна Бенсон). Уивер была номинирована на «Лучшую женскую роль», но проиграла Марли Мэтлин («Дети меньшего бога»). Уивер стала первой женщиной, которая получила номинацию «Лучшая женская роль» за научно-фантастический фильм, в жанре которому уделялось мало внимания. Картина получила ещё четыре номинаций: «Лучший оригинальный саундтрек» (Хорнер); «Лучшая работа художника-постановщика» ( и ); «Лучший монтаж» (Рэй Лавджой) и «Лучший звук» (Грэм В. Хартстон, Николас Ле Мессюрье, Майкл А. Картер и Рой Чарман). Номинация Уивер стала редким случаем в жанре боевиков и научной фантастики. Номинация Уивер остается редкостью. На 44-й премии «Золотой глобус» актриса была номинирована на «Лучшую женскую роль в драме», но вновь проиграла Мэтлин из «Дети меньшего бога».

На 40-й церемонии вручения наград BAFTA «Чужие» получили награду за «Лучшие визуальные эффекты» и ещё три номинации: «Лучший работа художника-постановщика»; «Лучший грим и причёски» (Питер Робб Кинг) и «Лучший звук». На 14-й премии «Сатурн» лента выиграла восемь наград: «Лучший научно-фантастический фильм», «Лучшая актриса» (Уивер), «Лучший молодой актёр или актриса» (Кэтрин Хенн), «Лучшая актриса второго плана» (Дженетт Голдстин), «Лучший актёр второго плана» (Билл Пэкстон), «Лучшие спецэффекты» (Уинстон и L.A. Effects Group) и «Лучший режиссёр» и «Лучший сценарий» (оба для Кэмерона). Он получил премию Хьюго за «Лучшую постановку».

Критическая оценка 
В США «Чужие» занесены в списки величайших фильмов, когда-либо снятых и считается одним из лучших научно-фантастических боевиков и сиквелов. В 2008 году «Empire» поставил его на 30-е место в списке «500 величайших фильмов всех времён». Эллен Рипли получила признание; Американский институт кинематографии поставил её на восьмое место среди самых героических персонажей в списке «100 лет… 100 героев и злодеев» 2003 года, а в списке «100 величайших героев фильмов» Empire в 2006 году она заняла девятое место. Стивен Шнайдер включил его в список «1001 фильм, который вы должны посмотреть, прежде чем умереть».

«Чужие» считается одним из лучших сиквелов всех времён и равен (или лучше) «Чужой». Согласно журналу Slant Magazine, он превзошёл «Чужой» во всех отношениях. В 2009 году Den of Geek назвал его лучшим продолжением блокбастера, когда-либо созданным, и замечательным даже как отдельный фильм. В 2017 году сайт оценил этот фильм как второй лучший фильм во франшизе (после «Чужой»). В 2011 году Empire назвала его величайшим продолжением фильма за всю историю. В 2021 году Фил Пиррелло из Syfy поставил его на четвёртое место в «25 самых страшных научно-фантастических фильмах из когда-либо созданных», заявив, что «Чужие — один из тех сиквелов, посмотрев который другие будут вам завидовать, конечно, если вы думаете, что он лучше оригинала». Фил счёл оригинал как «все ещё самый страшный фильм франшизы „Чужой“» и охарактеризовал «Чужих» как «самую захватывающую часть сериала» и «гибрид боевика и ужасов», который «породил новый (и ужасающий) жанр научной фантастики». В 2021 году Далин Роуэлл из /Film оценил фильм как лучшую работу в карьере Кэмерона, заявив: «Несмотря на то, что он наполнен цитируемыми остротами и фантастическими персонажами в кино, но лучшая часть „Чужих“ — это та, которую снял Джеймс Кэмерон. В то время как было бы легко воспроизвести основные ритмы Ридли Скотта в сиквеле „Чужой“, Кэмерон двинул франшизу в совершенно новом направлении, которое больше фокусируется на смелых экшн сценах, чем на ползучем саспенсе, но все же обеспечивает душераздирающий кинематографический опыт».

Несколько публикаций оценили «Чужих» как один из лучших научно-фантастических фильмов, когда-либо созданных: четвёртое место на Paste, пятое на Syfy, седьмое на IGN, девятое на Empire, десятое на GamesRadar+, 13-е место по версии Rotten Tomatoes и 27-е место по версии Business Insider. Фильму не присвоил рейтинг Time Out. Он был назван одним из лучших фильмов 1980-х годов: номер пятнадцатый по версии Consequence of Sound, номер шесть по списку ShortList и «Тайм-аут», номер семь по версии Empire, номер 20 по версии GamesRadar +, номер 49 по Parade, и без рейтинга по Cosmopolitan, Highsnobiety и Marie Claire. Несколько публикаций назвали его одним из величайших боевиков всех времён: номер один по Time Out, номер два по Empire и Entertainment Weekly, номер три по IGN, номер 12 по «Men’s Health» и вне рейтинга Evening Standard. Британский институт кино назвал «Чужих» одним из 10 величайших боевиков всех времён: «Матриархальный шедевр касающийся структурной инженерии Бога; в фильме действительно мало чего не получилось; Камерон проводит мастер-класс по режиссуре, начиная с медленного воплощения персонажей и построения мира, и заканчивая серией устойчивых кульминаций „удар-удар-хук-пауза-апперкот“». Читатели Empire оценили фильм на 17-м месте в рейтинге «100 величайших фильмов» 2017 года. Алан Джонс из Radio Times присвоил фильму пять звёзд из пяти, заявив, что он превзошёл оригинал «с точки зрения чистого зрелища» и был «выдающимся научно-фантастическим триллером», похвалив Кэмерона за «мастерски контроль саспенса, экшена и молниеносный сюжет», а также использование «худших страхов каждого», которые он довёл «до захватывающих крайностей». «Путеводитель фильмов Холливелла» кратко описал его как «пугающий, но механический сиквел без какой-либо недооценённой поэзии оригинала».

Фильм имеет рейтинг одобрения 97 % на сайте обзоров Rotten Tomatoes из 76 отзывов со средней оценкой 9/10. Согласно консенсусу веб-сайта, «В то время как „Чужой“ был чудом медленного строительства и атмосферной напряжённости, то „Чужие“ обладают гораздо более интуитивным экшном и демонстрируют сильную игру Сигурни Уивер». Фильм набрал 84 балла из 100 на Metacritic, на основе 22 критиков, что указывает на «всеобщее признание». Несмотря на популярность её персонажа, кастинг Дженетт Голдстеин (Васкес) считался странным. Голдстеин сказала, что считает себя неузнаваемой в роли Васкес, но требовалась мускулистая актриса, и создатели фильма не смогли найти никого с её телосложением.

Наследие 
«Чужие» повлиял на фильмы, последовавшие за ним. Хотя, «Терминатор» имел успех для Кэмерона, коммерческий успех «Чужих» сделал его режиссёром блокбастеров. Фильм расширил серию «Чужой» до франшизы, охватывающей видеоигры, комиксы и игрушки. Рипли и инопланетное существо возникли в «Чужом», но Кэмерон расширил жизненный цикл существа, добавив новых персонажей и фракции (такие как Колониальные морские пехотинцы). На вопрос, почему, по его мнению, популярность пришельцев устояла, Кэмерон ответил:Мне приходится не думать, как режиссёр, а смотреть на фильм как фанат: «Ну, мне действительно нравятся эти персонажи …» Есть определённые строки, моменты, которые вы запомните. Это удовлетворительно, все заканчивается хорошим образом… Но на самом деле я думаю, что дело в персонажах. Мы все можем стать как бегающий вокруг Хадсон: «Что, черт возьми, мы теперь будем делать, чувак? Что, черт возьми, мы будем делать?». Мы все знаем такого парня.Херд считал, что это был отличный опыт: «Это отличный фильм для полуночного просмотра, потому что вы можете поговорить с экраном и получить групповой опыт. Он не только заставляет вас что-то чувствовать, а радоваться и подпрыгивать. Когда вы думаете обо всех вещах, которые проецируется на экран, фильм ставит галочки во всех этих клетках, и это заставляет вас смеяться».

Культура 
Чужие повлияли на культуру; такие элементы фильма, как команда солдат, противостоящая чудовищу, повторяли до клише. То же самое и с влиятельной (и часто имитируемой) партитурой Хорнера, которая регулярно появлялась в трейлерах к боевикам. Влияние фильма можно увидеть в видеоиграх (особенно в научно-фантастических) дизайне кораблей, брони и оружия. Рипли стала иконой постфеминизма, активным героем, сохранившим женские черты.

Фильм много раз цитировали, в том числе в фильме Пакстона «Игра окончена, чувак!». Фраза Уивер: «Отойди от неё, сволоч» считается одной из самых запоминающихся строк в СМИ. Пакстона помнят как единственного актёра, сыгравшего персонажей, убитых инопланетянином, Терминатора (в «Терминатор») и Хищника (в «Хищник 2» 1990-х). Популярность привела к тому, что многие актёры вместе появлялись в более поздних фильмах, включая Хенриксена, Голдстина и Пакстона в «Почти полная тьма» (1987) и Гольдштейна и Ролстона в «Смертельное оружие 2» (1989). Бин потерял роль в «Аватар» Кэмерона (2009), потому что играла Уивер и режиссёр не хотел связывать этот фильм с «Чужие».

Режиссёр Роланд Эммерих назвал «Чужих» одним из его десяти лучших научно-фантастических фильмов с пришельцами.

Анализ

Пришельцы 
Чарльз Берг писал, что изображения инопланетян в научной фантастике 1980-х годов в целом отражает опасения перед иммигрантами («другими»). Тэмми Острандер и Сьюзан Юнис писали, что опасения из-за перенаселенности, истощения ресурсов и загрязнения, предполагают, что инопланетная королева демонизирует материнство; она олицетворяет бездумный, необузданный материнский инстинкт, она порождает целые армии детей, и несмотря на количество жизней, жертвует ими, чтобы обеспечить выжить. Несмотря на разрушение колонии, королева продолжает воспроизводить потомство. Жизненный цикл пришельцев очень ограничен из-за особенностей репродуктивного цикла. Сотворение предполагает изнасилование инопланетянином человека, а рождение — насильственную смерть человека. Уничтожая инопланетян и их королеву, Рипли отвергает неконтролируемое распространение их вида и подает пример для других.

Материнство 
Центральная тема «Чужих» — материнство. Если «Чужой» можно рассматривать как метафору родов, то «Чужие» фокусируется на материнских чувствах Рипли к Ньют; и это отражено в инопланетной королеве, матери инопланетных существ. Фигур по мужской линии нет; обе — матери-одиночки, защищающие своих детей. Королева хочет отомстить Рипли, уничтожившей её выводок и систему репродукции. По словам Ричарда Шикеля, «Чужой» — это выживание; а «Чужие» — это борьба за выживание кого-то другого.

Рипли рискует жизнью, чтобы спасти Ньют, — это демонстрирует бескорыстное материнство, в отличие от эгоистичного материнства королевы. В статье для Los Angeles Times Нэнси Вебер писала, что Рипли видела в «Чужих» постоянную угрозу и необходимость оставаться бдительной для защиты своего ребёнка от хищников, сексизма и угроз детской невиновности. Лейлани Нишиме писала, что в фильме представлена семья с матерью (Рипли), отцом (Хикс), дочерью (Ньют) и верной, самоотверженной собакой (Бишоп).

Мужественность и женственность 
Рипли сравнивали с Джоном Рэмбо и называли Рэмбоэтт, Рамбетт, Фембо, Рамболайн; Уивер назвала себя Рамболиной. Мэри Ли Сеттл сказала, что женщины в кино эволюционировали от эскапистских фантазий, чтобы более точно отражать свою аудиторию. Шикель описал Рипли как выходящую за рамки привычных границ, наложенных на её пол, где женщины служат герою-мужчине. В «Чужих» мужские персонажи нейтральные, а Рипли сталкивается с королевой в одиночестве. Кэмерон сказал, что не любит трусливых женских персонажей и отбрасывает защитников, чтобы заставить её постоять за себя. Он назвал чрезмерное использование героев-мужчин «коммерчески недальновидным», поскольку на 50 % аудитория состоит из женщин, и «80 % времени женщины решают, какой фильм смотреть».

После успеха «Чужих» произошел рост количества боевиков с участием женщин и уменьшилась критика женских ролей (мускулинизация героини). Гипермужские герои, которых играли Шварценеггер, Сталлоне и Жан-Клод Ван Дамм, были заменены независимыми и сильными женщинами, способными защищать себя и побеждать злодеев в фильмах «Молчание ягнят» (1991) и «Терминатор 2: Судный день» (1991). Однако эти женские персонажи часто выполняют стереотипные мужские роли и обладают мускулистым телосложением, а не женскими «мягкими» телами. Рипли командует пехотинцами и не является пассивным аутсайдером. Чтобы уравновесить мужские черты, Кэмерон наделяет Рипли материнскими инстинктами.

Война 
Кэмерон изобразил морпехов как аллегорию на Войну во Вьетнаме; они обладают превосходным вооружением и технологиями, которые неэффективны против невидимого местного врага. Как и у некоторых ветеранов Вьетнама, у Рипли развилось посттравматическое стрессовое расстройство после событий «Чужой». Писатель Джо Эбботт противопоставил изображение военных в «Чужих» научно-фантастическому фильму 1954 года «Они!». В обоих фильмах люди подвергаются чудовищному вторжению. Эббот заявил, что окружение после Второй мировой войны в Америке изображает военных и государственную власть, которая требует (и получает) согласие своих граждан. Образ пост-вьетнамской армии запятнан и подвергнут тщательному анализу; в «Чужих» они плохо экипированы, неуклюжи и неспособны бороться с угрозой, сами падают в лапы инопланетных существ. Сотрудничества граждан больше нельзя требовать (или ожидать), и положение спасает Рипли, независимый подрядчик, не связанный с государственной и военной структурой. Военные не виноваты в создании угрозы Чужих; это корпорация «Weyland-Yutani». Власть была заменена корпорацией, которая также выставляет жесткие требования для награды, и отражает растущее недоверие к корпоративизму. Рипли возвышается на протяжении всего фильма, поскольку она приносит пользу обществу, а корпоративист Берк рискует всеми ради компании. Мужская жадность в «Чужой» и «Чужие» — катализатор инопланетных нашествий. Отец Ньют игнорирует меры безопасности и беспрепятственно исследует инопланетянина-изгоя (требуя гарантий, что любая прибыль будет его).

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Фантастические фильмы 1986 года
Фильмы-боевики США
Серия фильмов «Чужой»
Фильмы-сиквелы
Научно-фантастические фильмы ужасов
Фантастические боевики
Фильмы США 1986 года
Фильмы Brandywine Productions
Фантастические фильмы ужасов
Фильмы ужасов 1986 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы о монстрах
Сиквелы фильмов ужасов
Работы, получившие премию «Хьюго» за лучшую постановку
Фильмы об инопланетянах
Фильмы о выживании